Элкин () — фамилия

Известные носители 
  (1886—1962) — британский футболист и гольфист, победитель Открытого чемпионата Южной Африки по гольфу (1924).
  (1860—1915) — американский юрист, генеральный прокурор штата Пенсильвания (1899—1903).
 Элкин, Джудит — британская специалистка по детским библиотекам, лауреат премии Элинор Фарджон Общества детской книги (1986).
  (род. 1991) — южноафриканский крикетчик, чемпион Маккабиады (2017).
  (род. 1973) — американская фолк-музыкантка.
 Элкин, Льюис (1905—1989) — канадский фигурист и тренер, серебряный медалист чемпионата Канады в одиночном и парном разрядах (1930), член Зала славы Ассоциации профессиональных фигуристов (с 2007).
  (1880—1960) — канадский предприниматель и политик, член Палаты общин (1917—1921).
 Элкин, Стэнли (1930—1995) — американский писатель и сценарист.
  (1855—1933) — американский астроном, директор обсерватории Йельского университета (1883—1910), лауреат премии Лаланда (1908).

См. также